DSS steht als Abkürzung für:

 Dansk Spejderkorps Sydslesvig, Dänisches Pfadfinderkorps in Südschleswig
 Dark-Sky Switzerland, siehe Dark Sky Association #Dark-Sky Switzerland
 2,2-Dimethyl-2-silapentan-5-sulfonsäure, siehe Tetramethylsilan #Alternativen
 Dengue-Shock-Syndrom, eine schwere Verlaufsform des Denguefiebers
 Deutsche Schule Stockholm
 Deutscher Soldatensender 935, DDR-Propaganda-Radiosender
 Deutsches Stickstoff-Syndikat, ein Wirtschaftskartell
 Digitized Sky Survey, eine astronomische Himmelsdurchmusterung
 Dizionario Storico della Svizzera, siehe Historisches Lexikon der Schweiz
 Flughafen Dakar-Blaise Diagne (IATA-Code), Flughafen im Senegal
 Deutsche Schillerstiftung, bei Klassik Stiftung Weimar
 Dresdener Studiengemeinschaft Sicherheitspolitik

Politik:
 Defense Security Service, eine Behörde des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums
 Demokratska Stranka Srbije, die Demokratische Partei Serbiens
 Diplomatic Security Service, der Sicherheitsdienst des US-amerikanischen Außenministeriums

Technik:
 Data Storage Software, ein Betriebssystem für Network-Attached-Storage-Systeme
 Decision Support System, ein System zur Entscheidungsunterstützung
 Deep Space Station, siehe Deep Space Network
 Digital Satellite Service
 Digital Signature Standard, ein Standard für digitale Signaturen, siehe Digital Signature Algorithm
 Digital Speech Standard, ein Standard für Audiodateien in Diktiertechnik
 Disney Sound Source, ein Standard für externe Computer-Soundgeneratoren ähnlich dem Covox Speech Thing

Abkürzung